Abbotsury – parrocchia civile del Dorset (Regno Unito)
 Abbotsury – sobborgo di Sydney (Australia)